«Love Is the Drug» — песня британской рок-группы Roxy Music с их пятого студийного альбома Siren (1975). Кроме того, приблизительно за месяц до выхода альбома была издана отдельным синглом. (Это был первый лид-сингл с того альбома.)

В США песня добралась до 30 места в «Горячей сотне» журнала «Билборд». В Великобритании сингл с песней «Love Is the Drug» достиг 2 места (в национальном сингловом чарте).

Примечания

Ссылки 
 «Love Is the Drug» на сайте Songfacts
 

Песни 1975 года
Синглы 1975 года
Синглы 1980 года
Песни Roxy Music
Песни Грейс Джонс
Песни Кайли Миноуг
Композиции в стиле фанк